Stara Błotnica est le nom :

 de la gmina de Stara Błotnica, dans le powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Stara Błotnica, chef-lieu de cette gmina